Maurice Raynaud (arts) (1834-1881), Frans arts
Maurice Raynaud (politicus) (1860-1927), Frans politicus